Виталиан ( - жизненный + суффикс имени усыновлённых -ianus, ср. Виталий):

 Виталиан (папа римский)
 Виталиан (военачальник)